World Touring Car Championship 2011 var den sjunde säsongen av FIA:s världsmästerskap i standardvagnsracing, World Touring Car Championship. Säsongen startade med FIA WTCC Race of Brazil på Autódromo Internacional de Curitiba den 20 mars, och avslutades med FIA WTCC Guia Race of Macau på Circuito da Guia den 20 november. Auto GP kördes som en supportklass till WTCC under deras europeiska tävlingar, och ersatte därför FIA Formula Two Championship i den rollen. Hela säsongen direktsändes på Eurosport.

Chevrolet var helt överlägsna över hela säsongen och tog hem märkesmästerskapet stort, och RML Groups förare tog de tre första platserna i förarmästerskapet. Yvan Muller försvarade sin titel, följd av Robert Huff och Alain Menu. Tom Coronel blev bästa icke-Chevrolet på fjärde plats, och 2009 års världsmästare, Gabriele Tarquini, blev femma.

I Yokohama Trophy, privatförarcupen, tog dansken Kristian Poulsen titeln i en BMW 320 TC, men endast två poäng före landsmannen Michel Nykjær i SEAT. Poulsen körde för Liqui Moly Team Engstler och teamet tog även hem Yokohama Teams' Trophy. Under säsongen kördes också ytterligare en klass, Jay-Ten Trophy, för förare som körde enligt 2010 års reglemente. De flesta SEAT-förarna deltog i den under de första racen, men när de senare bytte ut sina dieselmotorer mot de nyare 1,6-liters turbomotorerna, försvann de därifrån. I de flesta race uppgick antal förare bara till två, och den som körde flest var Fabio Fabiani. Det resulterade i att han tog titeln, även om gapet inte var så stort ned till ryssen Aleksej Dudukalo.

Nyheter

Reglemente 
 2,0-litersmotorerna byttes ut mot 1,6-liters, men 2,0 var fortfarande tillåtna.
 Nytt kvalsystem infördes. Man fortsatte med två kvalpass, där de tio snabbaste förarna i Q1 gick vidare till Q2. Startpositionerna i race 1 var helt baserade på placeringarna i kvalet, precis som tidigare säsonger. Skillnaden mot tidigare var att man i race 2 inte vände på de åtta första från race 1, utan istället vände på de tio första från Q1 i kvalet.
 WTCC Rookie Challenge, som kördes under 2010, ersattes av Jay-Ten Trophy, där förare som tävlade i Yokohama Trophy och som samtidigt följde 2010 Annex J of FIA Technical Regulations Art. 263 and Art. 263D (2010 års reglemente) fick delta.
Yokohama Independents' Trophy, privatförarcupen, bytte namn till Yokohama Trophy.

Nya motorer 
De olika bilmärkena inför de nya motorerna enligt följande:

Tävlingar 
 Suzuka Circuit ersatte Okayama International Circuit som FIA WTCC Race of Japan. De använde dock en kortare version än den normala Grand Prix-banan.
 En tävlingshelg var planerad att hållas i USA, antingen på Laguna Seca eller i Miami, men tävlingen kom aldrig med på kalendern.
 En tävlingshelg i Buenos Aires, Argentina, var tänkt att köras som FIA WTCC Race of Argentina, men den ersattes senare av FIA WTCC Race of Belgium på Circuit Zolder.
 En tävlingshelg på Shanghai Tianma Circuit kördes under namnet FIA WTCC Race of China, efter att ha tvingats flyttas från Guangdong International Circuit.
 Deltävlingarna i Portugal flyttades tillbaka till Circuito da Boavista, efter att ha körts på Autódromo Internacional do Algarve under 2010.
 Donington Park ersatte Brands Hatch som FIA WTCC Race of UK.
 Autódromo José Carlos Pace var tänkt som ersättare till Autódromo Internacional de Curitiba som FIA WTCC Race of Brazil, men det ändrades sedan tillbaka på grund av renovering av Interlagos.
 FIA WTCC Race of Morocco på Marrakech Street Circuit fanns med på kalendern, men den ställdes in på grund av finansiella problem. Istället ersattes den av FIA WTCC Race of Hungary på Hungaroring.

Bilmärken och team 
 Chevrolet fortsatte tävla.
 BMW drog sig ur som fabriksteam, men fortsatte i privatförarcupen.
 SEAT inledde samarbete med Škoda.
 Polestar Racing tävlade med en Volvo C30 DRIVe.

Bilmärken som var intresserade, men aldrig kom med:
 Alfa Romeo
 Ford
 Honda
 Toyota
 Subaru (med Cosworth)

Team som var intresserade, men aldrig kom med:
Honda Racing Argentina

Tävlingskalender 

* Ersatte FIA WTCC Race of Morocco på Marrakech Street Circuit, på grund av finansiella problem.

Team och förare

Totalställningar

Förarmästerskapet

Märkesmästerskapet

Yokohama Trophy (privatförarcupen)

Yokohama Teams' Trophy (privatteamsmästerskapet)

Jay-Ten Trophy

Källor

Säsonger 

2011
Motorsportevenemang 2011